Черта (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эбре. Занимает площадь 33,48 км². Население — 1314 человека (на 2008 год). Расстояние до административного центра провинции — 192 км.

Покровителем города считается святой Мартин.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Xerta
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Xerta en Google Maps
 Xerta en fiestas

Муниципалитеты Таррагоны